Cameron Norrie era il campione in carica, ma è stato sconfitto in finale da Daniil Medvedev con il punteggio di 7-5, 6-0.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Daniil Medvedev (campione)
  Félix Auger-Aliassime (semifinale)
  Cameron Norrie (finale)
  Miomir Kecmanović (semifinale)
  Fabio Fognini (ritirato)

  Brandon Nakashima (quarti di finale) 
  Thanasi Kokkinakis (secondo turno) 
  Tomás Martín Etcheverry (primo turno)
  Quentin Halys (primo turno)

Wildcard 

  Feliciano López (primo turno)
  Rodrigo Pacheco Méndez (primo turno)

 Alex Hernández (secondo turno)

Qualificati 

  Kaichi Uchida (primo turno) 
  Rinky Hijikata (secondo turno)

  Max Purcell (secondo turno) 
  Nick Chappell (primo turno)

Lucky loser 

  Gonzalo Villanueva (primo turno)

  Nicolás Barrientos (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa  

Abierto de Tenis Mifel 2022